Back in Time – singolo degli Eiffel 65 del 2000
 Back in Time – singolo di Huey Lewis and the News del 1985
 Back in Time – singolo di Pitbull del 2012
 Back in Time – film documentario del 2015, diretto da Jason Aron.